Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1950, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 11 gesetzte US-Amerikaner Frank Sedgman seinen als Nummer 3 gesetzten Landsmann Herbert Flam im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 70. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1950 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 24. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1950
1950